Il doppio del torneo di tennis Paris Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Patrice Dominguez e François Jauffret che hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 7–5, 6–4.

Teste di serie
 Patricio Cornejo /  Jaime Fillol (quarti di finale)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Anand Amritraj /  Vijay Amritraj (quarti di finale)
 Charlie Pasarell /  Erik Van Dillen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Paris Open 1974